Macroglossins (insectes), subfamília de l'ordre dels lepidòpters
 Macroglossins (ratpenats), subfamília de l'ordre dels quiròpters